Public Morals – serie televisiva statunitense del 1996
Public Morals – serie televisiva statunitense del 2015